Das Herreneinzel der US Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten Greg Rusedski und Patrick Rafter, welches Rafter in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1997